Abismo, o acidente geográfico
Abismo, conceito religioso
Abismo Laurenciano, na costa canadense
Abismo Guy Collet, na Amazônia
Abismo temporal, conceito teosófico
Abismo fiscal, conceito econômico
Abismos de amor, telenovela mexicana (1961)
Abismo de pasión, telenovela mexicana (2012)
Abismos de pasión, filme de Luis Buñuel (1954)

Desambiguações de geografia
Desambiguações de artes